Il mistero della camera nera (The Black Room) – film del 1935 diretto da Roy William Neill
 The Black Room – film del 1982 diretto da Elly Kenner e Norman Thaddeus Vane
 The Black Room – film del 2017 diretto da Rolfe Kanefsky
 The Black Room – album non pubblicato dei The KLF